Oreské peut faire référence à  deux villages en Slovaquie :
 Village du district de Michalovce, voir Oreské
 Village du district de Skalica, voir Oreské